Fox Engine — кросс-платформенный игровой движок, разработанный Kojima Productions для использования в своих проектах. Считается, что этот движок предназначен для восьмого поколения игровых консолей. Движок был анонсирован Konami 3 июня 2011 года. Создание движка началось после завершения работы над Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Konami
 Официальный сайт Kojima Production

Konami